Župnija Sv. Jakob je lahko:

 Župnija Sv. Jakob ob Savi, Nadškofija Ljubljana
 Župnija Sv. Jakob v Slovenskih goricah, Nadškofija Maribor